C₂H₄O₂ es pot referir a:

Compostos que comparteixen la fórmula molecular:

 Àcid acètic
 Isòmers dels dihidrioxidetens :
 1,1-dihidroxietè
 (E)-1,2-dihidroxietè
 (Z)-1,2-dihidroxietè
 Isòmers del dioxetà:
 1,2-dioxetà
 1,3-dioxetà
 Glicoaldehid
 Metildioxirà
 Metanoat de metil
 Oxiranol